Ри́фтин:

 Рифтин, Александр Павлович (1900—1945) — советский лингвист, ассириолог
 Рифтин, Борис Львович (1932—2012) — российский филолог, китаист
 Рифтин, Шуламит (более известна под фамилией Харэвен; 1930—2003) — израильская писательница, публицист, переводчица, эссеист, журналистка, общественный деятель.
 Рифтин, Яаков — израильский политик, депутат кнессета (1948—1965)